Pojem Sana může znamenat:
 Sana (řeka) – řeka v Bosně a Hercegovině
 San'á – hlavní město Jemenu (v zastaralém přepisu)
 Sana (Řecko) (Σανά Χαλκιδικής) – obec na poloostrově Chalkidiki v Řecku
 Sana (Haute-Garonne) – obec v departementu Haute-Garonne ve Francii
 Sana (jméno) – arabské křestní jméno
 SANA – syrská tisková kancelář
 SANA – značka mléčného živočišného margarinu za první republiky